Das Kabinett der bisherigen philippinischen Vizepräsidentin Gloria Macapagal-Arroyo wurde nach der Absetzung ihres Amtsvorgängers Joseph Estrada  nach der sogenannten EDSA II-Revolution und ihrer Vereidigung als Präsidentin am 20. Januar 2001 gebildet.

Nach ihrer Wahl zur Präsidentin bei den Wahlen vom 10. Mai 2004 sowie insbesondere nach dem sogenannten „Hello Garci-Skandal“ im Jahr 2005 erfolgten mehrere Regierungsumbildungen. Das Kabinett amtierte bis zum Amtsantritt von Präsident Benigno Aquino III. am 30. Juni 2010.

Kabinettsmitglieder   

Abkürzungen: komm.= kommissarisch; m.d.G.b.= mit der Geschäftsführung beauftragt.

Weblinks 
 THE CABINET (Homepage des Office of the President)

Einzelnachweise 

Macapagalarroyo